Le Connecticut est un État de Nouvelle-Angleterre, dans le Nord-est des États-Unis ;
 Le Connecticut, le fleuve dont il tire son nom ;
 , nom porté par sept navires de l'US Navy.